Batthyány József (1727–1799) főispán, bíboros, hercegprímás, érsek
 Batthyány József (1770–1851) főrend
 Batthyány József (1836–1897) főispán, főrend
 Batthyány József (1858–1922) földbirtokos, országgyűlési képviselő.